

Geografia 
 Pozzo – frazione di Mulazzo in provincia di Massa e Carrara
 Pozzo – frazione di San Giorgio della Richinvelda in provincia di Pordenone
 Pozzo – frazione di San Giovanni Lupatoto in provincia di Verona
 Pozzo d'Adda, comune italiano nella città metropolitana di Milano
 Pozzo di Messel – miniera non più utilizzata nel Circondario di Darmstadt-Dieburg, Francoforte sul Meno, Germania
 Pozzo Strada, quartiere di Torino ai confini con Grugliasco servito dalla fermata omonima
 Monte Pozzo, montagna della Valle Roja

Ingegneria idraulica 
 Pozzo, struttura artificiale per estrarre acqua dal sottosuolo.
 Pozzo artesiano, pozzo naturalmente effluente.
 Pozzo dello Spedale, pozzo-cisterna situato in piazza San Francesco a Grosseto.
 Pozzo di San Patrizio, pozzo che si trova in Umbria.
 Pozzo nero, struttura artificiale per lo smaltimento delle acque reflue.
 Pozzo sacro, struttura tipica della civiltà nuragica della Sardegna.
 Pozzo veneziano, struttura per l'approvvigionamento dell'acqua potabile tipica di Venezia.
 Pozzo, tubo conficcato nel terreno atto ad estrarre idrocarburi liquidi o gassosi.
 Pozzo ad aria, struttura progettata per ottenere acqua tramite la condensazione dell'aria.

Persone 
 Andrea Pozzo, architetto italiano del XVII secolo
 Cesare Pozzo, organizzatore sindacale dei ferrovieri, a lui è dedicata la "Mutua" dei ferrovieri
 Cesare Pozzo, politico italiano
 Enrico Pozzo, ginnasta italiano
 Giampaolo Pozzo, imprenditore italiano, proprietario dell'
 Giuseppe Pozzo, architetto italiano del XVII secolo fratello di Andrea, al secolo Jacopo Antonio Pozzo, il nome effettivo dopo i voti è Fra Giuseppe di San Antonio Donato
 Giuseppe Pozzo, ex-calciatore italiano
 Guido Pozzo, arcivescovo cattolico italiano
 Paolo Pozzo, architetto italiano del XVIII secolo
 Víctor Pozzo, calciatore e allenatore di calcio argentino
 Vittorio Pozzo, allenatore della nazionale italiana di calcio, campione del mondo 1934, 1938

Altro
 Pozzo – figura araldica
 Il Pozzo – pianeta immaginario dei fumetti Disney Italia PKNA e PK - Pikappa
 Pozzo di Catrame – super criminale immaginario della DC Comics
 Pozzo di luce o cavedio – cortile di piccole dimensioni usato per fornire aria e luce a locali secondari 
 Pozzo quantico – realizzazione della buca di potenziale che confina le particelle, forzandone la localizzazione
 Pozzo Slowpoke – grotta fittizia del mondo immaginario dei Pokémon

Pagine correlate
 Dal Pozzo
Pozzetto (disambigua)
 Pozzi